Луи-Мари д’Омон де Рошбарон (; 26 сентября 1691, Париж — 5 ноября 1723, там же), герцог д'Омон, пэр Франции — французский государственный и военный деятель.

Биография 

Сын герцога Луи д’Омона и Олимп де Бруйи, маркизы де Пьен.

Первый дворянин Палаты короля, кампмейстер кавалерии.

Участвовал в войне за Испанское наследство. Бригадир кавалерии (1.02.1719).

Губернатор Булони и области Булонне. После того, как отец отказался в его пользу от герцогства, Луи-Мари 19 января 1722 принес в Парламенте присягу в качестве герцога и пэра Франции.

Семья 

Жена (3.07.1708): Катрин де Гискар (12.01.1688—9.09.1723), маркиза де Гискар-Маньи, единственная дочь и наследница Луи де Гискара, маркиза де Гискар-Маньи, и Анжелики де Лангле.

Дети:

 герцог Луи-Мари-Огюстен д’Омон (29.08.1709—15.04.1782). Жена (19.04.1727): Виктуар-Фелисите (ум. 16.10.1753), дочь Жана-Батиста де Дюрфора, герцога де Дюраса, и Анжелики-Виктуар де Бурнонвиль
 Мари-Луи-Ипполит (17.08.1711—2.08.1720), маркиз де Шапп
 Никола-Олимп (ок. 1714—28.11.1724), мальтийский рыцарь

Литература 

 , p. 879
 , col. 49

Ссылки 

 

Офицеры Франции
Участники войны за испанское наследство
Пэры Франции
Герцоги д’Омон
Дом д’Омон